Demidovskij rajon – nell'Oblast' di Smolensk in Russia
 Demidovskij rajon – nell'Oblast' di Rivne in Ucraina